

Камден-Парк — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Камден-Парк — переписна місцевість, штат Техас